Иван Евстифеевич Ипатко (1906 год, село Подгорное, Семипалатинская область, Туркестанский край, Российская империя — дата и место смерти не известны, СССР) — колхозник, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1906 году в селе Подгорное, Семипалатинская область, Туркестанский край (сегодня — Кокпектинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан). В 1930 году вступил в колхоз имени Жданова. Первоначально работал рядовым колхозником, в 1939 году был назначен звеньевым полеводческого звена. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в родной колхоз.

В 1947 году полеводческое звено под управлением Ивана Ипатко собрало по 12,4 центнеров зерновых с участка 400 гектаров при плане 8,5 центнеров. За доблестный труд в сельском хозяйстве Иван Ипатко был удостоен в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1948);
 Орден Ленина (1948);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За победу над Японией»;
 Медаль «За оборону Советского Заполярья».

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-Ата. 1950. 412 стр.
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Ипатко Иван Евстифеевич: б. 378.

Ссылки 
 Ипатко Иван Евстифеевич, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина
Участники советско-японской войны (СССР)